«Шамки́р» () — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого города. Был основан в 1954 году. Трёхкратный победитель чемпионатов Азербайджана.

Из истории клуба 
 Клуб трижды (сезоны 1999—2000, 2000—2001 и 2001—2002 годов) становился чемпионом Азербайджана, два из них под руководством опытного азербайджанского тренера Агасалима Мирджавадова.
 По итогам сезона 2005—2006, заняв 13 место, клуб покинул премьер-лигу Азербайджана и прекратил своё существование.
 С 2010 года возрождённый «Шамкир» выступает в первом дивизионе.

«Шамкир» в еврокубках

Достижения в чемпионатах Азербайджана 

 1997/98 — 3 место.
 1998/99 — 2 место.
 1999/2000, 2000/01, 2001/02 — чемпион.
 2003/04 — 2 место.

Ссылки 

 Профиль клуба на сайте www.eufo.de 
 24 часа с «Шамкиром»
 Профиль клуба на сайте int.soccerway.com